Plaats in Indonesië
 Tanjung Barulak (Batipuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra
 Tanjung Barulak (Tanjung Emas), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra